Чунан () — южнокорейский топоним

 Чунан — часть Сеульского метрополитена, железнодорожная линия между Сеулом и Кёнджу.
 Чунан — название станции метро ряда метрополитенов в Южной Кореи.
 Чунан — автомагистраль между Тэгу и Чхунчхоном.
 Чунан — квартал муниципального район Чунгу Пусана.
 Чунан — университет в Сеуле.